Kim Dong-jin puede referirse a:

 Kim Dong-jin (futbolista) (n. 1982),  futbolista surcoreano;
 Kim Dong-jin (árbitro) (n. 1973), árbitro surcoreano.